Micke steht für:
 ein Milchbrötchen im Ruhrgebiet

einen Personennamen:
 Frank Micke (* 1960), deutscher Radrennfahrer
 Werner Micke (* 1930), deutscher Journalist
 Wilfried Micke (1943–2018), deutscher Tischtennisspieler
 Winfried Micke (* 1938), deutscher Fußballspieler